est la formule brute de plusieurs isomères.

 oxcarbazépine, numéro CAS 
 phénytoïne, numéro CAS